Masatoshi (écrit 正敏, 正俊, 正利, 雅敏, 雅功, 雅年, 雅俊, 昌利, 昌俊, 真敏, 真利 ou 允俊) est un prénom masculin japonais. Il peut faire référence à :

Personnalités 
  (阿部 正俊, 1942-), un homme politique japonais ;
  (秋原 正俊), réalisateur japonais ;
  (秋本 真利, 1975-), politicien japonais ;
 Masatoshi Hamada (浜田 雅功, 1963-), humoriste, acteur, chanteur et animateur de télévision japonais ;
 Masatoshi Hoshina (保科 正俊, 1509-1593), samouraï japonais de la période Sengoku ;
 Masatoshi Hotta (堀田 正俊, 1634-1684) daimyō (seigneur féodal) de la province de Shimōsa, conseiller et fonctionnaire du gouvernement pendant le shogunat Tokugawa du Japon ;
 Masatoshi Ikoma (生駒 正俊, 1586-1621), samouraï de la fin de l'époque Azuchi Momoyama et du début de l'époque d'Edo ;
  (市川 雅敏, 1961-), cycliste professionnel japonais ;
 Masatoshi Ito (1924-), entrepreneur japonais et grande fortune mondiale ;
  (川原 正敏, 1960-), artiste japonais de mangas ;
 Masatoshi Koshiba (小柴 昌俊, 1926-), physicien japonais, colauréat d'une moitié du prix Nobel de physique en 2002 ;
 Masatoshi Kurata (倉田 雅年, 1939-2016), politicien japonais ;
 Masatoshi Kushibiki (櫛引 政敏, 1993-), footballeur professionnel japonais ;
  (真島 昌利, 1962-), guitariste rock japonais ;
  (松田 正俊, 1980-), footballeur japonais ;
 Masatoshi Mihara (三原 雅俊, 1988-), footballeur japonais ;
  (水谷 允俊, 1987-), footballeur japonais ;
 Masatoshi Nagase (永瀬 正敏, 1966-), acteur japonais ;
 Masatoshi Naitō (内藤 正敏, 1938), photographe japonais ;
 Masatoshi Nakamura (中村 雅俊, 1951-), acteur et chanteur japonais ;
 Masatoshi Nakayama (中山 正敏, 1913-1987), maître japonais de karaté shotokan ;
  (根井正利, 1931-), généticien et biologiste japonais ;
 Masatoshi Ōkōchi (大河内正敏, 1878-1952), physicien japonais ;
 
 Masatoshi Saito (1885-1953), militaire japonais ;
  (齊藤 正俊), homme d'affaires japonais ;
  (1977-), athlète japonais de slalom en canoë-kayak ;
 Masatoshi Shima (嶋 正利, 1943-), ingénieur en informatique japonais ;
 Masatoshi Shinomaki (篠巻 政利, 1946-), judoka japonais ;
 Masatoshi Takeichi (竹市 雅俊, 1943-), biologiste japonais ;
  (豊田 雅俊, 1976-), sportif japonais de lutte gréco-romaine ;
  (柘植 正俊, 1548-1611), seigneur de guerre de la période Sengoku à la première période d'Edo ;
 Masatoshi Wakabayashi (若林 正俊, 1934-), homme politique japonais.

Astronomie 
 (31671) Masatoshi, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.